

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А.
 1 марта — Диоклетиан и Максимиан приобщают к власти двух цезарей: Констанция Хлора и Галерия.
 Диоклетиан сделал цезарями Констанция и Галерия. Империя разделена на 101 провинцию, 12 диоцезов и четыре части, находящиеся под управлением двух августов — Диоклетиана (азиатские провинции, Египет, Киренаика, Фракия и Нижняя Мёзия, столица Никомедия) и Максимиана (Италия, Африка, Реция и Норик, столица Медиоланум), и двух цезарей — Галерия (остальные балканские и дунайские провинции, столица Сирмий) и Констанция (Британия, Галлия, Испания и Мавретания, столица Августа Треверов).
 293—306 — Император Рима Констанций I Хлор, Марк Флавий Валерий (ок.250-306, 25.7). Внук Клавдия II по матери.
 293—311 — Император Рима Галерий, Гай Валерий Максимиан (250—311).
 Развод Констанция с Еленой и женитьба на Флавии Максимиане Феодоре, падчерице Максимиана. Женитьба Галерия на Валерии, дочери Диоклетиана. Диоклетиан усыновил Галерия.
 Караузий убит своим министром финансов Аллектом, который стал правителем Британии.
 293—302 — Царь Ирана Нарсес.

Скончались 
 Варахран II

См. также